La phénoménologie est l'étude de phénomènes, étude dont la structure se fonde sur l’analyse directe de l’expérience vécue par un sujet. On cherche le sens de l’expérience à travers les yeux d’un sujet qui rend compte de cette expérience dans un entretien ou dans un rapport écrit. La phénoménologie se classe donc fermement dans le paradigme constructiviste et suggère une vision du monde où la réalité est multiple. Cette méthode fait partie de l’approche qualitative. Le chercheur phénoménologique reconnaît dans sa poursuite d'une vérité vérifiable (concept pilier de la science) qu’il n’y a pas qu’une vérité (et seulement une). Cette méthode demande également au chercheur de rendre compte de la réalité du sujet sans chercher à interpréter. C’est une approche qui se veut la plus itérative possible bien que, dans sa réitération, le chercheur fasse inévitablement preuve d’une certaine interprétation.

Description 

Le terme phénoménologie peut faire référence à :
 un courant philosophique ;
 une démarche scientifique.

On distingue également :
 la phénoménologie de la vie ;
 la phénoménologie de la religion ;
 la psycho-phénoménologie, une sous-discipline de la psychologie ;
 la phénoménologie sociologique, essentiellement développée par Alfred Schütz ;
 la phénoménologie existentielle intégrale proposée par Robert Misrahi dans son ouvrage La jouissance d'être;
 la phénoménologie de "ure", développée en 2019 par trois Suisses.

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages contiennent le terme « phénoménologie » :
 Phénoménologie de l'esprit, un ouvrage philosophique de Georg Hegel ;
 Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures, un ouvrage de Edmund Husserl ;
 Phénoménologie de la perception, un ouvrage de Maurice Merleau-Ponty ;
 Phénoménologie et matérialisme dialectique, un ouvrage de Trần Đức Thảo ;
L'Être et le Néant – Essai d'ontologie phénoménologique, un ouvrage de Jean-Paul Sartre ;
 Éléments de sociologie phénoménologique, un ouvrage d'Alfred Schütz.
Sur la phénoménologie de la conscience intime du temps, un ouvrage d'Edmund Husserl ;